Over the Border (1922), filme estadunidense
 Over the Border (2006), filme sul-coreano

Desambiguações de cinema